Gene Autry (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Gene Autry (zanger) (1907-1998), Amerikaans zanger en acteur